No Pressure — шестой студийный альбом американского рэпера Logic, вышедший 24 июля 2020 года на лейблах Def Jam Recordings и Visionary Music Group. Музыкант заявил о прекращении своей карьеры.

История 
Альбом был анонсирован 16 июля 2020 года в аккаунте Logic в Твиттере, при этом рэпер также объявил, что альбом станет его последним, поскольку он уходит [из профессиональной музыки]. В своем твите он заявил, что это было «великое десятилетие», и пришло время «быть отличным отцом». На следующий день он дебютировал с фотографиями своего сына, «Little Bobby». Его сын указан автором трека «A2Z»..

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий . Он получил 82 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic.

No Pressure дебютировал на втором месте в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 221 тыс. альбомных эквивалентных единиц (включая 172 тыс. продаж альбома) в первую неделю релиза, став шестым диском рэпера в лучшей пятёрке top-5. Альбом собрал 65,16 млн стримов on-demand. Он также занял первое место в чарте Top R&B/Hip-Hop Albums.

Список треков 
По данным Tidal.

Чарты

Примечания 

 

Хип-хоп-альбомы США
Альбомы Logic
Альбомы, спродюсированные No I.D.